Zooamata — предполагаемая клада плацентарных млекопитающих. Объединяет грандотряд Ferae и отряд непарнокопытных.

Классификация 
 Грандотряд Ferae
 Отряд Хищные (Carnivora)
 Подотряд Собакообразные (Caniformia)
 Семейство псовые (Canidae)
 Семейство медвежьи (Ursidae)
 Семейство ушастые тюлени (Otariidae)
 Семейство моржовые (Odobenidae)
 Семейство настоящие тюлени (Phocidae)
 Семейство скунсовые (Mephitidae)
 Семейство пандовые (Ailuridae)
 Семейство енотовые (Procyonidae)
 Семейство куньи (Mustelidae)
 Подотряд Кошкообразные (Feliformia)
 Семейство нандиниевые (Nandiniidae)
 Семейство prionodontidae
 Семейство кошачьи (Felidae)
 Семейство виверровые (Viverridae)
 Семейство гиеновые (Hyaenidae)
 Семейство мангустовые (Herpestidae)
 Семейство мадагаскарские виверры (Eupleridae)
 Отряд 
 Семейство 
 Род 
 Подрод 
 Подрод 
 Род 
 Отряд непарнокопытные (Perissodactyla)
 Семейство лошадиные (Equidae)
 Род лошади, или настоящие лошади (Equus)
 Подрод зебры
 Бурчеллова зебра (Equus quagga) (ранее Equus burchelli)
 Горная зебра (Equus zebra)
 Зебра Греви (Equus grevyi)
 Дикая лошадь (Equus ferus)
 Домашняя лошадь (Equus caballus)
 Кианг (Equus kiang)
 Кулан (Equus hemionus)
 Дикий осёл (Equus africanus)
 Домашний осёл (Equus asinus)
 Семейство тапировые (Tapiridae)
 Род тапиры (Tapirus)
 Горный тапир (Tapirus pinchaque)
 Равниный, или бразильский тапир (Tapirus terrestris)
 Центральноамериканский тапир, или тапир Бэйрда (Tapirus bairdii)
 Чепрачный, или малайский тапир (Tapirus indicus)
 Семейство носороговые (Rhinocerotidae)
 Род Dicerorhinus
 Суматранский носорог (Dicerorhinus sumatrensis)
 Род Rhinoceros
 Индийский носорог (Rhinoceros unicornis)
 Яванский носорог (Rhinoceros sondaicus)
 Род Diceros
 Чёрный носорог (Diceros bicornis)
 Род Ceratotherium
 Белый носорог (Ceratotherium simum)

Филогения

Примечания 

Лавразиатерии